Электровоз HGe 4/4 II — четырёхосный электровоз оборудованный комбинированным приводом от трения и от зубчатого колеса. Эти электровозы эксплуатируются на нескольких железных дорогах в Швейцарии.

Первая серия из пяти прототипов была закуплена консорциумом, состоящим из Furka–Oberalp-Bahn (FO) и SBB-CFF-FFS, которым требовался локомотив для Brünigbahn, ныне известной как Zentralbahn (zb). После первых пяти электровозов члены консорциума заказали ещё в общей сложности 11 серийных единиц, а Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ)  заказал ещё пять.

Этот класс называется так, потому что это второй класс локомотивов HGe 4/4 по Швейцарской классификации локомотивов и вагонов, которые были приобретены каждой из трех железнодорожных компаний. Согласно данной системе классификации название HGe 4/4 обозначает, что это узкоколейный электровоз оснащенный зубчатым колесом и имеет четыре оси, все из которых являются ведущими.

Список локомотивов 

HGe 4/4 II
HGe 4/4 II
Электровозы Швейцарии
Электровозы зубчатые